Canoe Lake ist der Name folgender

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Canoe Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Canoe Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Canoe Lake (Chippewa County, Michigan)
 Canoe Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Canoe Lake (Cook County, Minnesota)
 Canoe Lake (Itasca County, Minnesota)
 Canoe Lake (Lake County, Minnesota)
 Canoe Lake (New York)
 Canoe Lake (Pennsylvania)
 Canoe Lake (South Carolina)
 Canoe Lake (Texas)
 Canoe Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Canoe Lake (Saskatchewan)
 Canoe Lake (Ontario)

Orte in Kanada:
 Canoe Lake (Algoma District, Ontario)
 Canoe Lake (Frontenac County, Ontario)
 Canoe Lake (Greater Sudbury, Ontario)
 Canoe Lake (Kenora District, Ontario)
 Canoe Lake (Lennox and Addington County, Ontario)
 Canoe Lake (Nipissing District, Ontario)
 Canoe Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Canoe Lake (Renfrew County, Ontario)
 Canoe Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Canoe Lake (Timiskaming District, Ontario)